KOrganizer est un agenda personnel (un PIM, acronyme anglais de personal information manager). Il permet de planifier des rendez-vous, des événements et des tâches à effectuer. KOrganizer prévient des tâches en instances et aide à respecter l'emploi du temps fixé.

Fonctions principales de KOrganizer 

 Gestion d'événements et de tâches à effectuer ;
 Édition et modification faciles d'un type d'événement en un autre ;
 Possibilité d'assigner des catégories aux événements ;
 Coloration spécifique par catégories ;
 Ouverture simultanée de plusieurs agendas ;
 Replanification des événements par glisser-déposer ;
 Nombreuses options de gestion des événements périodiques ;
 Support élémentaire de la planification de groupes ;
 Support natif du standard ouvert vCalendar ;
 Fusion et importation de calendriers ;
 Synchronisation complète avec PalmPilot ;
 Glisser-déposer entre calendriers ouverts ;
 Fonctions intégrées à Konqueror ;
 Jeux d'icônes personnalisables ;
 Positionnement des barres d'outils par glisser-déposer ;
 Paramètres de ligne de commandes.

Annexes

Articles connexes 
 Gestionnaire d'informations personnelles

Logiciel libre sous licence LGPL
Logiciel pour Linux
Logiciel pour Unix
Kdepim

de:Kontact#KOrganizer
en:Kontact#Organizer
es:Kontact#Organizador